Mit dem Begriff Märtyrerdörfer und -städte Griechenlands () werden in Griechenland seit 1998 Gedenkorte bezeichnet, in denen während der Jahre der Besetzung durch die Achsenmächte zwischen 1941 und 1944 in größerem Ausmaß Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung verübt wurden. Die Ereignisse werden durch ein wissenschaftliches Gremium historisch aufgearbeitet und auf Vorschlag des Innenministeriums durch ein Präsidialdekret erlassen.

Als erster Ort erhielt Kalavryta die Bezeichnung „Märtyrerstadt“ im Jahr 1993 per Gesetz.

Die Liste umfasst 118 Orte (Stand 2020).

Einzelnachweise 

Deutsche Besetzung Griechenlands 1941–1945

Griechenland